Итея может означать:

  — род растений в семействе .
 Итея (Акамантис) — дем в филе Акамантис.
 Итея (мифология) — дочь Даная, жена Антиоха, сына Египта.

Топоним 
  (Крисеос) — залив в Греции.
 Итея (Кардица) — малый город в Греции.
  — село в Греции.
 Итея (Фокида) — малый город в Греции.

См. также 
 Морское сражение в Итее